Rowa bezeichnet die geographischen Objekte:

 Rowa (Holldorf), Ort in Mecklenburg-Vorpommern

in Vanuatu:

 Rowa (Torba), Insel in der Provinz Torba in Vanuatu
 Rowa (Shefa), Felsen in der Provinz Shefa, Vanuatu ()
 Rowa (Fluss), Fluss in der Provinz Sanma, Vanuatu ()

in Afrika:

 Rowa (Berg), Berg in Manicaland (Rowa Tribal Trust Land), Simbabwe ()
 Rowa (Manicaland), Ort in Manicaland (Rowa Tribal Trust Land), Simbabwe ()
 Rowa Sala, Siedlung in Nigeria ()

in Asien:

 Rowa (Nusa Tenggara), Ort in Indonesien ()
 Rowa (Mugu), Verwaltungseinheit in Nepal ()
 Rowa (Sayal), Ort in Nepal ()

 Rowa Got, Hochland in Indien ()

 Rowā Khān Kalā, Ort in Helmand, Afghanistan ()

 Ci Rowa, Gewässer in Westjava, Indonesien ()
 Wae Rowa, Gewässer in East Nusa Tenggara, Indonesien ()

Siehe auch:
 Rhowa, Wasserloch in Garissa, Kenia ()
 Rowa Bābu, Ort in Uttar Pradesh, Indien ()
 Rowa Group, deutsches Chemieunternehmen